Rivadavia pode referir-se aos departamentos argentinos:

 Rivadavia - departamento da província de Mendoza
 Rivadavia - departamento da província de Salta
 Rivadavia - departamento da província de San Juan
 Rivadavia - departamento da província de Santiago del Estero

Desambiguação